Джузеппе Алесси (, ,  — , ) — итальянский политик, член Христианско-демократической партии Италии. Он также был первым президентом регионального совета Сицилии, который возглавлял с 1947 по 1949 год, а затем ещё раз с 1955 по 1956.

Биография 
Алесси родился в Сан-Катальдо в провинции Кальтаниссетта. Он стал одним из основателей Христианско-демократической партии на острове, и был избран первым президентом регионального правительства Сицилии, которое возглавлял дважды. Алесси был одним из членов реформаторского крыла этой же партии. С 1968 по 1972 год Алесси был членом Палаты депутатов Италии.

За годы своей политической карьеры он был активным защитником интересов буржуазных демократов на острове, выступая против коммунистов и внедрения мафии в государственные ветви власти.

Джузеппе Алесси скончался в возрасте 103 лет в Палермо летом 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Некролог на сайте Agi.it

Выпускники Университета Палермо
Столетние долгожители Италии
Политики Италии
Губернаторы Сицилии